Зарічанська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Зарічанська сільська рада — Волинська область, Володимирський район
 Зарічанська сільська рада — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Зарічанська сільська рада — Житомирська область, Баранівський район
 Зарічанська сільська рада — Житомирська область, Житомирський район
 Зарічанська сільська рада — Житомирська область, Овруцький район
 Зарічанська сільська рада — Закарпатська область, Іршавський район
 Зарічанська сільська рада — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Зарічанська сільська рада — Львівська область, Жидачівський район
 Зарічанська сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район
 Зарічанська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район
 Зарічанська сільська рада — Чернігівська область, Сновський район

Джерела 

сайт Верховної Ради України